Le mot Vigilance peut désigner :

 la vigilance, en psychologie,
 la  en éthologie,
 Vigilance, prêtre chrétien opposé à Saint Jérôme,
 Vigilance, ancien parti politique genevois,
 Vigilance, roman court de science-fiction écrit par Robert Jackson Bennett et paru en 2019.

Homonymie